Бернадский (Бернардский) — фамилия.

Известные носители 
 Бернадский, Валентин Данилович (1917—2011) — народный художник УССР и Российской Федерации.
 Бернадский, Виктор Николаевич (1890—1959) — историк, педагог.
 Бернадский, Виталий Олегович (род. 1994) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 Бернадский, Геннадий Валентинович (род. 1956) — художник.
 Бернардский, Евстафий Ефимович (1819—1889) — русский гравёр.
 Бернадский, Михаил Адамович (род. 1977) — белорусский боксёр.
 Бернадский, Эдуард Николаевич (1942—2014) — народный артист Российской Федерации.
 Бернадский, Эугениуш (1930—2016) — польский лесовод, действительный член Польской академии наук.
 Бернадский, Юрий Иосифович (1915—2006) — профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии.

 Бернадская, Нина Ивановна (род. 1959) — советский и украинский филолог, доктор наук, профессор.

См. также 
 
  (род. 1921) — советский и российский музыковед, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, доктор искусствоведения.